Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Tigris (siehe  Tigris): 

HMS Tigris (1813) war eine mit 36 Kanonen bestückte Segelfregatte. Ursprünglich sollte das Schiff HMS Forth heißen, wurde aber 1812 umbenannt, lief 1813 vom Stapel und wurde 1818 abgebrochen.
HMS Tigris war eine geplante mit 36 Kanonen bestückte Segelfregatte, die 1822 auf Kiel gelegt wurde. Der Bau wurde 1832 endgültig abgebrochen.
HMS Tigris (1829) war eine mit 10 Kanonen bestückte Brigg, die als Forschungsschiff diente. Sie lief 1829 vom Stapel und wurde 1862 verkauft.
HMS Tigris (1834) war ein Kanonenboot mit Radantrieb, das 1834 vom Stapel lief und 1835 verloren ging.
HMS Tigris (1882) war ein Raddampfer, der 1882 vom Stapel lief. Das Schiff wurde 1904 zur zivilen Weiternutzung verkauft und in Amarapoora umbenannt.
HMS Tigris (N63) war ein U-Boot der T-Klasse. Das Boot lief 1939 vom Stapel und ging 1943 im Mittelmeer verloren.

Tigris, HMS